Slutspelet i Uefa Champions League 2017/2018 började den 13 februari 2018 med åttondelsfinalerna och avslutades den 26 maj 2018 med finalen på Olympiastadion i Kiev, Ukraina. Där möttes Real Madrid och Liverpool och Real Madrid vann med 3-1.

Slutspelsträd

Åttondelsfinal

Juventus mot Tottenham Hotspur

Juventus avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Basel mot Manchester City

Manchester City avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Porto mot Liverpool

Liverpool avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–0.

Sevilla mot Manchester United

Sevilla avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Real Madrid mot Paris Saint-Germain

Real Madrid avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

Shaktar Donetsk mot Roma

Roma avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–2 genom bortamålsregeln.

Chelsea mot Barcelona

Barcelona avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Bayern München mot Beşiktaş

Bayern München avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 8–1.

Kvartsfinal

Barcelona mot Roma

Roma avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–4 genom bortamålsregeln.

Sevilla mot Bayern München

Bayern München avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Juventus mot Real Madrid

Real Madrid avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Liverpool mot Manchester City

Liverpool avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Semifinal

Bayern München mot Real Madrid

Real Madrid avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Liverpool mot Roma

Liverpool avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 7–6.

Final 

Uefa Champions League 2017/2018